Депортиво (от  ( в ж. р.) — «спортивный») — распространённое название спортивных организаций в испаноязычных странах.

Футбольные клубы

Испания 
 Депортиво Алавес (Витория)
 Депортиво Гечо
 Депортиво Ла-Корунья
 Депортиво Фабриль (Ла-Корунья)
 Депортиво Малага
 Линарес Депортиво
 Лорка Депортиво
 Бетис Депортиво (Севилья)
 Полидепортиво (Эль-Эхидо)

Также в Испании ряд клубов имеет в своём юридическом названии слова Депортиво/Депортива. Среди них барселонский Эспаньол (), Леванте () и другие. Однако в названиях этих клубов, как правило, редко используются слова Депортиво/Депортива, поскольку они более известны по основным личным именам — «Эспаньол», «Леванте» и т. д.

Колумбия 
 Депортиво Кали
 Депор (Кали) — прежнее название футбольного клуба «Атлетико» из города Кали, другой клуб, названный по сокращению названия более знаменитой команды того же города
 Депортиво Пасто
 Депортиво Перейра
 Депортиво Рионегро
 Кукута Депортиво
 Депортес Киндио (использована другая форма слова)
 Депортес Толима (Ибаге)

Как и в Испании, в Колумбии ряд клубов имеет в юридическом названии форму слова Депортиво, но более широко известны под основными формальными именами — Ла Экидад, Унион Магдалена () и т. д.

Коста-Рика 
 Депортиво Саприсса

Эквадор 
 Депортиво Асогес
 Депортиво Кеведо
 Депортиво Кито
 Депортиво Куэнка
 ЛДУ Кито (полное название — Лига Депортива Университариа)

Мексика 
 Депортиво Толука — официальное и довольно распространённое название «Толуки»

Из других мексиканских команд, которые формально имеют слово Депортиво(-а) в названии, следует выделить «Крус Асуль» () и «Гвадалахару», также известную по прозвищу «Чивас» (), но по отношению к ним слово Депортиво употребляются крайне редко.

Венесуэла 
 Депортиво Ансоатеги
 Депортиво Галисия
 Депортиво Италия
 Депортиво Лара
 Депортиво Тачира
 Депортиво Эспаньол
 Унион Депортива Канариас

Уругвай 
 Депортиво Колония
 Депортиво Мальдонадо

Также в Уругвае есть 2 клуба, использующие в названии слово Депортиво, но они более известны по формальному названию: Уракан Бусео () и Вилья Эспаньола ()

Перу 
  (ранее — «Депортиво Сипеса», «Депортиво Пескеро»)
Универсидад Сан-Мартин () — слово Депортиво употребляется крайне редко; как правило, клуб называют либо просто «Сан-Мартин», либо «Универсидад Сан-Мартин».

Парагвай 
 Депортиво Капиата

Аргентина 
 Депортиво Арменио
 
 Депортиво Морон
 Депортиво Риестра
 Депортиво Эспаньол

Чили 
 Палестино, полное название — «Спортивный клуб „Палестино“» ().

Аруба 
 Депортиво (Норд)

Спортивные издания 

Помимо футбольных/спортивных клубов, термин Депортиво может употребляться различными испаноязычными спортивными журналами:
 Diario Deportivo (Мадрид, Испания)
 El Mundo Deportivo (Барселона, Испания)
 El Deportivo (Уругвай)
 Diario Deportivo (Колумбия)

Музыка 
 Déportivo — французская рок-группа из пригорода Парижа.

См. также